

Carriera

Club 
Dopo aver giocato nella prima divisione uzbeka, il 19 febbraio 2021 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra ucraina del .

Nazionale 
Dopo aver giocato nelle nazionali Under-19 ed Under-23, tra il 2018 ed il 2020 ha totalizzato 3 presenze con la nazionale maggiore.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Nasaf Qarshi: 2015

 
Nasaf Qarshi: 2016

Individuale 
 Capocannoniere della Vyšėjšaja Liha: 1
2022 (26 gol)

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale uzbeka